Macabre (francouzsky i anglicky) umrlčí, makabrózní, hrůzný, hrůzostrašný, pohřební

může znamenat:

 Macabre (album) – album japonské kapely Dir En Grey
 Macabre (hudební skupina) – americká grindcore/thrash/deathmetalová kapela
 Danse macabre (francouzsky) – tanec smrti – výtvarné téma
 Dance macabre (skladba) – skladba hraná švédskou heavymetalovou/rockovou kapelou Ghost